Финал Кубка Казахстана по футболу 2005 — 14-й финальный матч Кубка Казахстана, который прошёл 11 ноября 2005 года в Шымкенте. В матче приняли участие две самые лучшие на то время кубковые команды: пятикратный победитель «Кайрат» и двукратный «Женис». К тому же Кайрат играл в финале в ранге чемпиона Суперлиги, и мог оформить „золотой дубль“, но победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержала команда «Женис».

Место проведения 

Впервые финал Кубка Казахстана прошел в городе Шымкент на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова, до этого финалы Кубка были лишь в городах Алма-Ата, Астана и Тараз.

Путь к финалу

Матч

См. также 
 Кубок Казахстана по футболу 2005

Ссылки 
 XIV КУБОК КАЗАХСТАНА ПО ФУТБОЛУ - 2005

2005
Ноябрь 2005 года
События 11 ноября